Kuroko — ajudantes no teatro tradicional do Japão, análogo aos contra-regras

Personagens fictícios
Kuroko Tetsuya — do mangá Kuroko no Basket
Kuroko no Basket — mangá japonês

Desambiguações de personagens